Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 712 dans le monde.

 Route nationale 712 en France
 Route européenne 712 traversant la Suisse et la France